Парди има више значења:
 Парди (Вашингтон)
 Парди (Мисури)